Notträsket kan syfta på ett antal insjöar i Sverige:

Notträsket (Överkalix socken, Norrbotten), sjö i Överkalix kommun,  (29,3 ha)
Notträsket (Överluleå socken, Norrbotten, 730529-177587), sjö i Bodens kommun,  (21,2 ha)
Notträsket (Överluleå socken, Norrbotten, 731729-177590), sjö i Bodens kommun,  (68,9 ha)
Notträsk, by vid samma sjö, 
Notträsk, Nyland, sjö, Raseborg, Finland

Listor över Sveriges insjöar baserat på namn